De Verbandsgemeinde Bitburger Land is een Verbandsgemeinde in de Eifelkreis Bitburg-Prüm in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het grondgebied bestaat uit de stad Kyllburg en 70 andere zelfstandige Ortsgemeinden die allen rondom de stad Bitburg liggen. Ondanks het feit dat Bitburg een Verbandsfreie Stadt is en bijgevolg geen deel uitmaakt van Bitburger Land, is de administratieve zetel ervan wel aldaar gevestigd.

De Verbandsgemeinde Bitburger Land is op 1 juli 2014 ontstaan na de fusie van de Verbandsgemeinden Bitburg-Land en Kyllburg en telt ruim 25.229 inwoners (31 december 2016).

Gemeenten 

(Inwoners op 31 december 2016)

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde in Rijnland-Palts